Ел Југо има више значења:

 Ел Југо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Југо (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику